Il singolare del Canada Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Elena Dement'eva.

Justine Henin-Hardenne ha battuto in finale 6–1, 6–0, Lina Krasnoruckaja.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Kim Clijsters (terzo turno)
  Justine Henin-Hardenne (campionessa)
  Amélie Mauresmo (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)
  Anastasija Myskina (terzo turno)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)
  Amanda Coetzer (terzo turno)
  Jelena Dokić (terzo turno)

  Elena Dement'eva (semifinale)
  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Silvia Farina Elia (primo turno)
  Elena Bovina (quarti di finale)
  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Nathalie Dechy (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2003